Giacchè – vitigno
Aldo Giacché – politico italiano
Piergiorgio Giacchè – antropologo italiano